Gordolobo macho puede referirse a:

El nombre común de la planta Verbascum blattaria.
El nombre común de la planta Verbascum thapsus.